Clara är ett släkte av sparrisväxter. Clara ingår i familjen sparrisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sparrisväxter